Plainfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Plainfield (Connecticut)
 Plainfield (Illinois)
 Plainfield (Indiana)
 Plainfield (Iowa)
 Plainfield (New Jersey)
 Plainfield (Ohio)
 Plainfield (Pennsylvania)
 Plainfield (Vermont)
 Plainfield (Wisconsin)